Identitätstheorie steht für:

 Identitätstheorie (Philosophie des Geistes), eine materialistische, philosophische Theorie über die Natur von Bewusstsein 
 Identitätstheorie (Politische Theorie), eine politische Theorie nach Jean-Jacques Rousseau, nach deren Verständnis die Identität von Regierenden und Regierten den Idealzustand bedeutet